Waterberg (district), een district in Zuid-Afrika
Waterberg (berg), een tafelberg in Namibië
De Waterberg, monumentaal drinkwatergebouw in Arnhem
Knooppunt Waterberg, een verkeersknooppunt in Nederland
Celsius Waterberg (1960), een Surinaams arts en politicus
Gerold Waterberg (circa 1983/1983), artiestennaam Alka, een Surinaams zanger